Nederlandse Radio Unie, een van de voorlopers van de Nederlandse Omroep Stichting
 Noordelijke Randweg Utrecht, deel van de ringweg  rond Utrecht (A2, A12, A27, NRU) langs de wijk Overvecht
 National Research Universal, een onderzoeksreactor in Canada
 de IOC-code voor Nauru